Bukevje je lahko:
 Bukevje, Orle (Hrvaška)
 Bukevje, Sveti Ivan Zelina (Hrvaška)